Kiselev eller Kiseljov (ryska Киселёв, där ё transkriberas "jo") kan syfta på:

 Dimitrij Kiseljov (född 1954), rysk journalist
 Marija Kiseljova (född 1974), rysk konstsimmare
 Nikolaj Kiseljov (1800–1869), rysk diplomat
 Oleg Kiseljov (född 1967), rysk handbollsspelare
 Pavel Kiseljov eller Kiselev (1788–1872), rysk general
 Vladimir Kiselev (född 1974), rysk längdskidåkare och skidskytt
 Vladimir Kiselov (född 1957), rysk kulstötare